Кизне́р — посёлок в Удмуртии, административный центр Кизнерского района. До 2007 года имел статус посёлка городского типа.

География 
Кизнер расположен на юго-западе Удмуртии, в окружении лесов, через посёлок протекают реки Тыжма и Люга.

В двух километрах к северу от посёлка Кизнер, располагается одноимённое село Кизнер, от которого сначала железнодорожная станция, а потом посёлок при ней получили своё название.

История 
В 1914 году начато строительство железной дороги «Казань—Екатеринбург», проходящей неподалёку от села Кизнер, в 1915 году на железной дороге завершается строительство станции Кизнер и вскоре рядом с ней появляются первые дома.

2 октября 1942 года станция Кизнер получает статус посёлка городского типа, и в него переводится административный центр Кизнерского района.

Постановлением государственного совета Удмуртской республики № 836-10 от 29 мая 2007 Кизнер становится посёлком сельского типа.

Население

Транспорт 
Железнодорожная станция Кизнер (Горьковская железная дорога). Пригородные поезда до Вятских Полян, Ижевска, Казани. Автобусное сообщение с Ижевском, Можгой, Набережными Челнами.

Экономика 
Население в основном занято в лесной промышленности, сельском хозяйстве. Работают зверохозяйство (разведение норок). АО «Карконд» (Кизнерский крахмало-паточный завод) — производство продуктов питания, безалкогольных напитков. Завод по уничтожению химического оружия введён в эксплуатацию в декабре 2013 года.

В посёлке расположена войсковая часть.

Достопримечательности 
 Кизнерский историко-краеведческий музей
 Памятник красноармейцам, расстрелянным в годы Гражданской войны
 Памятник воинам погибшим в годы Великой Отечественной войны
 Дом в котором в 1942 году дважды останавливался маршал Советского Союза К. Е. Ворошилов
 Памятник природы — «Бизек»

Известные уроженцы 
 Орлов, Артур Валерьевич — Герой Российской Федерации

Ссылки 
 Сайт о селе Кизнер и Кизнерском районе

Примечания 

Населённые пункты Кизнерского района
Районные центры Удмуртии
Бывшие посёлки городского типа Удмуртии